Machtlos ist:
 das Fehlen von Macht
 das Gefühl der Ohnmacht, siehe Ohnmacht (Psychologie) 

Filme
 Machtlos (2007) (Rendition), amerikanisch-südafrikanischer Spielfilm von Gavin Hood (2007)
 Tatort: Machtlos, deutscher Fernsehfilm von Klaus Krämer (2013)

Orte
 Machtlos (Breitenbach am Herzberg), Ortsteil von Breitenbach am Herzberg
 Machtlos (Ronshausen), Ortsteil von Ronshausen